Miltiades – polityk i wódz ateński
 Miltiades Starszy – tyran Chersonezu Trackiego
 (2663) Miltiades – planetoida z pasa głównego asteroid